Thiago de Castro Amaral Cavalieri França (Belo Horizonte, 17 de setembro de 1980), conhecido simplesmente como Thiago França, é um arranjador, compositor e instrumentista brasileiro. Tem uma filha chamada Eva.

Naturais de Belo Horizonte
Compositores de Minas Gerais
Instrumentistas de Minas Gerais
Arranjadores de Minas Gerais
Músicos de música popular brasileira
Músicos de jazz